Jméno a příjmení František Tesař má více nositelů:

 František Tesař (astronom) (1818–1902) – český matematik, astronom, fyzik
 František Tesař (básník) (1910–1978) – český básník
 František Tesař (mozaikář) (1936–2022) – český mozaikář, restaurátor, výtvarník a malíř
 František Tesař (pedagog) (1818–1885) – český pedagogický pracovník a spisovatel
 František Tesař (politik) (1923–2008) – český a československý politik, poslanec za KSČ v poúnorovém období a za normalizace (1923–???)